Битный — фамилия; имеет женскую форму Битная.
 Битный, Аскольд Васильевич (1928 — 1998) — поэт, альпинист, многократный чемпион СССР. 
 Битный, Василий Михайлович (1940—2005) — советский футболист, вратарь.
 Битный, Михаил Антонович (1919—1987) — коммунистический деятель Казахской ССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Казахской ССР.